In Engeland
Chatham (Kent)
Tocht naar Chatham, onder Michiel de Ruyter in 1667

In de Verenigde Staten
Chatham (Chicago)
Chatham (Illinois), de grootste plaats met de naam binnen de Verenigde Staten
Chatham (Iowa)
Chatham (Louisiana)
Chatham (Massachusetts)
Chatham (Michigan)
Chatham (New Hampshire)
Chatham (New Jersey), borough in New Jersey
Chatham Township in New Jersey
Chatham (stad in New York)
Chatham (dorp in New York)
Chatham County (Georgia)
Chatham County (North Carolina)
Chatham (Virginia)

In Canada
Chatham (New Brunswick)
Chatham-Kent in Ontario

Eilanden in de Grote Oceaan
Chathameilanden, eilandengroep ten oosten van Nieuw-Zeeland, bestuurlijk onderdeel van Nieuw-Zeeland.
San Cristóbal (eiland), het eiland Chatham, Engelse naam voor het eiland San Cristóbal van de Galapagoseilanden.